Římskokatolická farnost Hlubočky je územní společenství římských katolíků s farním kostelem Božského srdce Páně v děkanátu Olomouc.

Historie farnosti 
Obec byla přifařena k farnosti Velká Bystřice, teprve v roce 1908 byl položen základní kámen ke stavbě kostela Božského Srdce Páně, který byl v roce 1910 dokončen. Kostel byl vystavěn v novorománském stylu s délkou 31 metrů a šířkou 11 metrů. V září 1912 investovala olomoucká arcidiecéze na faru v Hlubočkách dpp. Antonína Lakomého, kooperátora z Nové Vsi. Od r. 1960 je Hlubočská farnost spravována excurendo z Velké Bystřice.

Duchovní správci 
K listopadu 2018 je farářem R. D. Mgr. Josef Opluštil.

Bohoslužby

Aktivity ve farnosti 
Každoročně se ve farnosti koná tříkrálová sbírka, v roce 2017 se při ní vybralo 44 536 korun.

Reference

Externí odkazy 
 Římskokatolická farnost Hlubočky na webu Arcibiskupství olomouckého
 Webové stránky farnosti Velká Bystřice

Hlubočky
Hlubočky